Luksemburg:
 Stockem – miejscowość

Niemcy:
 Stockem – dzielnica Niederkassel
 Stockem – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm